Будак:
 Будак или  — бывший будный майданный крестьянин, некогда приписанные к казённым будным майданам, то есть к поташным или смолочужным заводам, а в Малороссии — к селитряным.

Фамилия 
 Будак, Владимир Павлович (род. 1954) — российский учёный, автор многочисленных публикаций по теории переноса излучения и светотехники.
 Будак, Дивко (1897—1941) — югославский хорватский частный предприниматель, участник Движения Сопротивления в Хорватии в годы Второй мировой войны, Народный герой Югославии.
 Будак, Миле (1889—1945) — хорватский государственный деятель и писатель.
 Будак, Перо (1917—2008) — хорватский и югославский писатель, драматург, актёр и режиссёр, театральный деятель.
 Будак, Уфук (род. 1990) — немецкий и азербайджанский футболист турецкого происхождения, защитник.

Примечания